Митрополит Киевский, Галицкий и всея́ Руси́ — титул предстоятелей Киевской митрополии, в разные периоды структурно подчинявшейся разным церквям. Так, этот титул мог носить:
 Митрополит Киевской митрополии Константинопольской Православной Церкви в период с 1458 по 1596 (см. Митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси (1458—1596));
 Митрополит Русской униатской церкви в составе Католической церкви с 1596 по 1805.
 Митрополит Киевской митрополии Константинопольской Православной Церкви по возобновлении православной иерархии в Речи Посполитой с 1620 по 1685 год.
 Митрополит Киевский и Галицкий Русской православной церкви впоследствии.

Религиозные титулы